Анжу́:

Франция 
 Анжу () — историческая область на западе Франции, в нижнем течении Луары.
 Анжуйский диалект — диалект ойль.
 Анжу — графство в средневековой Франции (VI—XIV века).
 Анжуйская династия — знатный род, основанный первыми правителями графства
 Анжу — французское герцогство (1360).
 Анжу — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер.
 Анжу — сорт груш, названный в честь одноименной исторической провинции.

Канада 
 Анжу — район Монреаля.

Россия 
 Острова Анжу — центральная и наиболее крупная группа островов Новосибирского архипелага.
 Стрелка Анжу — полуостров на острове Котельный.

Озёра 
 Анжу — озеро на острове Фаддеевский, Якутия
 Стрелка-Анжу — озеро на острове Фаддеевский, Якутия

Реки 
 Большая Анжу — река на острове Фаддеевский, Якутия
 Малая Анжу — река на острове Фаддеевский, Якутия
 Анжу-Такар-Сала — река на острове Фаддеевский, Якутия

Персоналии 
 Анжу, Пётр Петрович (1832—1876) — русский гидрограф, капитан I ранга.
 Анжу, Пётр Фёдорович (1797—1869) — русский мореплаватель, исследователь Арктики.
 Анжу, Фёдор Андреевич (1758—1824) — русский врач, доктор медицины.

См. также 
 Анжу-Сицилийский дом — ветвь дома Капетингов, правившая в Сицилии, Венгрии и Польше в XIII—XV веках.
 д'Анжу